Собків Володимир Дмитрович (18 листопада 1924, Малі Чорнокінці, Польща — 2010, ?) — український інженер-геодезист, громадсько-політичний діяч.
 Собків Роман Васильович (8 квітня 1989, м. Малі Дідушичі, Україна — 12 березня 2022, м. Київ, Україна) — український військовослужбовець, майор Національної Гвардії.